Morcourt ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Morcourt (Aisne) im Département Aisne
 Morcourt (Somme) im Département Somme

Siehe auch: 
 Morcourt (Oise), ehemalige Gemeinde im Département Oise, Teil der Gemeinde Feigneux